Колычёв — русская фамилия. 

 Известные носители 
 Колычёвы — русский дворянский род.
 Колычёв, Андрей Андреевич (ум. после 1501) — новгородский помещик, воевода, старший сын Андрея Фёдоровича Колычёва.
 
 
 
 Колычёв, Осип Яковлевич (Иосиф Яковлевич Сиркес; 1904—1973) — русский советский поэт, переводчик.
 
 Колычёв, Фёдор Степанович (убит в 1569) — был митрополитом Московским с именем Филипп II.

Составные фамилии 
 Боде-Колычёв, Михаил Львович (1824—1888) — русский историк, археолог, коллекционер, обер-гофмейстер двора.